Дугова́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств России.

 Дуговая улица — улица в Воронеже.
 Дуговая улица — улица в Иванове.
 Дуговая улица — улица в Магадане.
 Дуговая улица — улица в Москве.
 Дуговая улица — улица в Орле.
 Дуговая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Дуговая улица — улица в Сыктывкаре.